Усадьба Галаганов:

Усадьба Галаганов в Сокиринцах — архитектурно-парковый комплекс и памятник архитектуры национального значения в Сокиринцах.

Усадьба Галаганов в Дегтярях — архитектурно-парковый комплекс, памятник архитектуры национального значения и истории местного значения в Дегтярях.

Усадьба Галаганов-Ламсдорфов в Кухарке — архитектурно-парковый комплекс в Кухарке.

Дом для гостей в усадьбе Галагана в Лебединцах — утраченный объект культурного наследия в Лебединцах.